Németország
Stammham, település Bajorországban, Altötting járásban
Stammham, település Bajorországban, Eichstätt járásban